Bałki (ukr. Балки, ros. Балки) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie barskim, naprzeciw Baru.

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w rejonie barskim